Міста Нижньосілезького воєводства Польщі:

Н